{{DISPLAYTITLE:2003 YN107}}

 — небольшой околоземный астероид из группы атонов, который движется в орбитальном резонансе с Землёй 1:1. Из-за особенностей его движения вокруг Солнца этот астероид также называют квазиспутником Земли.

Он был обнаружен 20 декабря 2003 года в рамках проекта LINEAR и пока не получил ни собственного порядкового номера, ни имени. Его диаметр равняется примерно 10—30 метрам. Он вращается вокруг Солнца по почти круговой орбите, и в то же время вращается вокруг Земли. Год на  длится 363,847 дня, что близко к земному году.

Сближения

См. также 
 (3753) Круитни
 
 (367943) Дуэнде

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды, пересекающие орбиту Земли
Астероиды диаметром менее 2 км
Квазиспутники
Астероиды, открытые в рамках проекта LINEAR